Lichtreflex bezeichnet
 in der Physik die Reflexion von Licht an einer Oberfläche, siehe Lichtreflex (Physik)
 in der Medizin die Pupillenreflexe, die durch Lichteinfall ausgelöst werden.